Родриго Жуниор Паула Силва (, 25 декабря 1992), более известный как Дига́н (), — бразильский футболист, защитник клуба «Бурирам Юнайтед».

Биография 
Диган выступал за «Флуминенсе» в период с 2009 по 2013 год. Он дебютировал за клуб в ничейном матче с «Наутико», в котором он вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. В Серии А 2011 Диган провёл 10 игр за «Флуминенсе», отличившись одним забитым мячом. Во время того же сезона он был вынужден пропустить из-за травмы три месяца. 2 ноября 2011 года Диган подписал контракт, продливавший его нахождение в клубе до декабря 2013 года. 2 июня 2013 года он сделал дубль в поединке с «Крисиумой».

В декабре 2013 года Диган перешёл в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за сумму в 6,5 миллионов £. В саудовской команде также играл его бывший одноклубник Тиаго Невес.

Летом 2016 года Диган подписал контракт с эмиратским клубом «Шарджа». В 2017 году вернулся на родину, став игроком «Крузейро». В 2018 году вернулся во «Флуминенсе».

Достижения 
  Чемпион Бразилии (2): 2010, 2012
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2017
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (1): 2012
  Чемпион штата Минас-Жерайс (1): 2018
  Обладатель Кубка короля Саудовской Аравии (1): 2015
  Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии (1): 2015/16
  Обладатель Суперкубка Саудовской Аравии (1): 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на slstat.com

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Шарджа»